św. Emilia z Cezarei, Emelia, Emmelia (zm. 375) – matka świętych: Grzegorza z Nyssy, Makryny Młodszej i Piotra z Sebasty
 św. Emilia de Rodat (1787-1852) – francuska zakonnica
 św. Emilia de Vialar (1797-1856) – francuska zakonnica
 św. Emilia de Villeneuve (1811-1854) – francuska zakonnica, założycielka Sióstr od NMP Niepokalanego Poczęcia

Zobacz też
 Błogosławiona Emilia

 Święta Emiliana